LYP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Faisalabad Airport / Air Base, Faisalabad, Pakistan